Neuf navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Terror.

 Les cinq premiers Terror étaient de petites bombardes ou des canonnières de 4 à 14 canons.
 Le sixième Terror était une bombarde équipée de deux mortiers, lancée en 1813 et transformée en bateau d'exploration en 1836. Ce Terror a été l'un des navires ayant participé au bombardement du Fort McHenry pendant la guerre anglo-américaine de 1812. Avec le HMS Erebus, le navire participa à deux expéditions, l'une  en Antarctique sous le commandement de James Clark Ross (Expédition Erebus et Terror), l'autre en Arctique sous le commandement de John Franklin (Expédition Franklin). Pour cette seconde expédition, le navire avait été équipé d'une machine à vapeur et d'une propulsion à hélice. L'équipage périt lors de l'hivernage et le navire fut retrouvé lors d'expéditions ultérieures. 
 Le septième Terror était une batterie flottante de 16 canons, construite en 1856 et vendue en 1902.
 La huitième Terror (I03) était un monitor de classe Erebus de 12 canons lancé en 1916. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi en Méditerranée, bombardant des positions de l'Axe en Libye et pour ravitailler en eau la  armée britannique. Il a coulé à la suite d'une attaque aérienne en 1941.
 HMS Terror était aussi le nom attribué à une partie de la base navale de la Royal Navy à Singapour.

Notes et références 

Terror